Белогорский Воскресенский монастырь (Воронежская область)
 Белогорский Николаевский монастырь (Пермский край)
 Каменно-Бродский Свято-Троицкий Белогорский мужской монастырь (Волгоградская область)